Rajoni Ukrajine so upravne enote druge stopnje v Ukrajini, manjše od oblasti in večje od gromad (občin).

V Ukrajini je 136 rajonov, ki so po reformi leta 2020 nadomestili dotedanjih 490 rajonov in 178 mest regionalnega pomena. Deset od njih na polotoku Krim, nad katerim Ukrajina od leta 2014 nima nadzora, de facto še ne obstaja; ruska oblast na Krimu uporablja staro ukrajinsko delitev na 14 rajonov in 11 mestnih občin.

Mesti Kijev in Sevastopol nista del nobenega rajona, temveč imata poseben status.

Seznam rajonov (2020–)

Avtonomna republika Krim 
Potem ko si je Rusija Avtonomno republiko Krim leta 2014 priključila kot Republiko Krim, je le-ta naprej razdeljena na 14 rajonov, ki so obstajali v prejšnji ukrajinski razdelitvi:

Novi zakon iz leta 2020 za Krim predvideva deset rajonov:

Viri 
 

Upravna delitev Ukrajine